Сирийская яковитская церковь (официально Сирийская православная церковь, ‎, ʿIdto Suryoyto Triŝath Šuḇḥo; ) — одна из шести древневосточных православных церквей, признающих три Вселенских собора, также именуемых «нехалкидонскими» церквями. При самоназвании «Православная», Сирийская церковь (как и все другие древневосточные (ориентальные) православные церкви) своей богословской традицией отличается от православной традиции византийской Церкви, строящей своё учение на решениях Халкидонского и последующих трёх соборов, и не состоит с ней в евхаристическом общении. Неофициально, чаще в разговорном языке, Сирийскую церковь не совсем корректно называют Сиро-яковитской, по имени Иакова Барадея.

Название 
Официально Церковь называется Сирийская православная церковь (; ). Полное название: Сирийский православный патриархат Антиохии и всего востока. По-русски также известна как Сиро-яковитская (православная) церковь, Сирийская древневосточная церковь, Сирийская ориентальная церковь, а её приверженцев обычно кратко именуют яковитами.

История 
Возникновение автокефальной поместной Сирийской православной церкви связано с конфессиональным разделением в некогда единой Церкви Римской империи, когда не согласившиеся с имперской религиозной политикой восточные народы обособились в своих поместных церквях. Отказ христиан Сирии и Египта признавать Халкидонский собор привёл к смещению нехалкидонитских патриархов Антиохии и Александрии, и, как следствие, к созданию параллельных кафедр, которые постепенно приобрели этнические особенности, поскольку лояльные империи греки больше тяготели к халкидонитским патриархатам, а местное население предпочитало патриархаты нехалкидонские. Появление термина «Яковитская» связано с миссионерской деятельностью эдесского епископа Якова, который трудился над восстановлением иерархии нехалкидонской миафизитской Сирийской Церкви после того, как усилиями имперской власти её иерархия была фактически уничтожена. Самого Якова рукоположил александрийский патриарх Феодосий.

К концу VI века яковитский митрополит жил в монастыре Map Маттаи, в Месопотамии. В 629 году на собрании, состоявшемся в Map Маттаи, с одобрения антиохийского патриарха  был поставлен «великий митрополит», или «католикос», юрисдикция которого включала более двенадцати диоцезов Востока. Первым великим митрополитом был  (629—649). Глава сирийских христиан в Месопотамии носил титул мафриан, который был принят в 629 году, дабы отличать миафизитских иерархов от несторианских. В 991 году его престол перенесён в Тикрит, с 1089 по 1112 год пребывал в Мосуле, и после разрушения Тикрита в 1156 году окончательно перенесён в Мосул, в монастырь Мор Маттай. С появлением мафрианата в Турабдине, мафрианы Востока стали называть себя мафрианами Мосула (дабы отличаться от турабдинских) и стали всегда добавлять в начало имени «Базелиос».

В период расцвета в XII веке границы патриархата Сирийской церкви достигли Средней Азии и охватили 20 митрополий и более 100 епархий. С 1293 года каждый патриарх Сирийской православной церкви носит имя Игнатий, в честь святого Игнатия Антиохийского, как преемник его кафедры.

В 1393—1404 годах церковь подверглась жестокому преследованию со стороны Тамерлана, в связи с чем численность сирийских христиан резко упала, так что в XVI веке патриархат включал всего 20 епархий.

Сирийские христиане расселились и в восточном направлении до самой Индии, где в 1665 году вошли в унию с Малабарской православной церковью.

Тяжёлое испытание выпало на долю этой церкви и после первой мировой войны, когда в Турции происходила жестокая резня христиан. Это вызвало бегство населения. В 1924 году из монастыря Дер эз Зафаран патриарх переехал в сирийский город Хомс, а в 1959 году — в Дамаск, где находится и сейчас.

В 1980—2014 годах эту Церковь возглавлял Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Закка I Ивас (резиденция в Дамаске).

Последователи Сирийской православной церкви живут также в Индии, Армении, Ираке, Египте и Эфиопии. Из 11 непосредственно подчинённых патриарху епархий современной Сирийской церкви четыре находятся в Сирии, две — в Турции, две — в Ираке, по одной — в Ливане, Израиле и США. Численность верующих самых больших общин около 680 тысяч человек в Сирии и около 1 200 000 в Индии (не включая Маланкарскую церковь).

В 1860 году престол мафриана Востока (Мосула) был упразднён.

В доктринальном отношении Сирийская православная церковь, как все миафизитские Древневосточные церкви, следует дохалкидонскому богословию, исповедуя формулу святого Кирилла о единой природе Бога Слова воплощённого. Среди культовых особенностей крещение «триединым» обливанием, особая форма крестного знамения. Используется литургия святого Иакова Иерусалимского, совершаемая на арабском и старосирийском языках. Широко распространено монашество, почитаемы монахи, совершающие отшельнический подвиг. Большая часть церкви с 1955 года пользуется григорианским календарём, однако Пасха и связанные с ней праздники отмечаются по юлианскому календарю. Юлианский календарь используют и храмы, находящиеся на Святой Земле.

Яковитской является и Православная Сирийская Церковь Южной Индии.

Духовенство готовит Сирийская православная семинария им. св. Ефрема, основанная в 1939 году в Мосуле (Ирак), но в 1960-х годах перебравшаяся в Ливан. В 1968 году были открыты новые факультеты в Атшане, близ Бейрута, но гражданская война в Ливане заставила перенести занятия в Дамаск. В 1996 году открыты новые отделения семинарии Святого Ефрема в Сайедная, близ Дамаска.

Внутри Сирийской православной церкви периодически возникали тенденции к воссоединению с церковью Римско-католической, в то время как к самой Сирийской православной церкви тяготеют марониты и мелькиты. В 1662 году Патриарх Андрей Ахиджян вступил в унию с Римом, положив начало Сирийскому католическому патриархату. С 1702 по 1782 год католический патриархат не существовал, но в 1782 году часть епископов вновь восстановила церковное общение с Римом, возобновив существование Сирийской католической церкви с центром в Бейруте. 27 октября 1971 года папа Павел VI и яковитский патриарх Мар Игнатий Якуб III подписали декларацию, исповедующую общую веру в Христа. Иоанн Павел II, встречаясь 23 июня 1984 года с Маран Мар Игнатием Заккой I Ивасом, подтвердил ранее выработанные определения.

Современное состояние 
Предстоятелем церкви с 14 сентября 1980 года по 21 марта 2014 года являлся Патриарх Моран Мор Игнатий Закка I Ивас.

31 марта 2014 года новым предстоятелем Церкви был избран Игнатий Ефрем II Керим.

Церковь насчитывает около 26 диоцезов и около 2 250 000 членов во всем мире, включая 1 200 000 членов в Индии (Сирийская православная церковь Индии). В Сирии число верующих составляет около 680 000 и 5000 в Турции (цифры в Ираке и Израиле неизвестны). В Ливане число их до 50 000. Около 100 000 членов в Швеции, 80 000 членов в США, в Германии — 50 000, 15 000 — в Нидерландах, и большое, неизвестное точно, количество в Северной, Южной Америке и Австралии.

Церковь имеет две семинарии, многочисленные колледжи и другие учебные учреждения, а также международный христианский образовательный центр.

Патриархи Сирийской православной церкви

См. также 
 Мафриан

Примечания

Литература 
 
 Софония (Сокольский), еп. Современный быт и литургия христиан инославных яковитов и несториан. — Санкт-Петербург : Тип. духов. журн. «Странник», 1876. — 507 с.
 Петров Л. П. Восточные христианские общества : Краткий очерк их минувшей судьбы и нынешнего состояния : Опыт ист.-стат. — Санкт-Петербург : тип. Мор. м-ва, 1869. — 97 с.
 Селезнёв Н. Н. Интерпретации происхождения названия «яковиты» у средневековых арабоязычных египетских авторов // Вестник РГГУ: Серия «Востоковедение, африканистика». 2012. — № 20 (100). — С. 153—168.

Ссылки 
 Официальный сайт Церкви
 Сиро-Яковитская Православная Церковь в интернет-проекте «Иерархия церквей»
 Beth Gazo d-ne`motho (певческий обиход сирийской православной церкви)

История христианства
Христианство в Турции
Христианство в Ираке